ФАП () — сербский производитель большегрузных автомобилей. Производственные мощности расположены в городе Прибой, Сербия.

История 

 ФАП Прибой был основан как государственное предприятие правительством Федеративной Народной Республики Югославии в 1953 году. Уже за первое десятилетие своей работы ФАП вырос в крупнейшего производителя тяжелых коммерческих автомобилей и автобусов на Балканах. Текущий технологический и технический уровень всех мощностей позволял выпускать 15 000 автомобилей в год. Всего за сорок лет своего существования ФАП выпустил 147 831 автомобиль. В конце восьмидесятых это стало поворотным моментом в области объемов производства. За счет количества росло и качество, поскольку была модернизирована производственная программа и увеличен выпуск автомобилей более крупных весовых категорий. С производственной линии ФАП сходили автомобили, шасси, фургоны, самосвалы, тягачи, а также цистерны, силосы и др. В ноябре 1990 года ФАП сменила организационную форму собственности на смешанное акционерное общество. Были учреждены четыре дочерних общества с ограниченной ответственностью: ООО «Литейный завод с модернизацией» — в Приеполе , ООО «Автоделови» — в городе Рудо , ООО «Лим» — в городе Прибой и ООО «Стан» — также в городе Прибой. В дальнейшем планировалось расширить производственные мощности до уровня времен Югославии, но последовавшие за этим события практически полностью остановили производственные процессы.

В настоящее время производство основано на специализированной технике, а также на капитальном ремонте военных автомобилей.

Модели

Модели производимые с 1953 по 1970 год

Грузовики 
 ФАП 4Г
 ФАП 6Г
 ФАП 7ГВ1
 ФАП 13
 ФАП 10Б
 ФАП 15Б
 ФАП 18Б
 ФАП 22Б

Модели производимые с 1970 по 1993 год

Грузовики 

 ФАП 13 (1414)
 ФАП 15B (1516, 1520)
 фАП 18B (1820, 1920)
 ФАП 2220
 Мерцедес-Бенц ЛП 1113 — сборка
 Мерцедес-Бенц ЛП 2224 — сборка
 Мерцедес-Бенц НГ 1213 — лицензия (1214)
 ФАП 1616
 ФАП 1620
 ФАП 1621
 ФАП 1626
 ФАП 1632
 ФАП 1921
 ФАП 1926
 ФАП 2226
 ФАП 2228
 ФАП 2229
 ФАП 2232
 ФАП 2626
 ФАП 2628
 ФАП 2629
 ФАП 2632
 ФАП 1013 (1017)
 ФАП 1317
 ФАП 1417
 ФАП 1935
 ФАП 2235
 ФАП 2635
 ФАП 3035
 ФАП 3235

Специальная техника 
 ФАП 2220 БДС/А 6 х 6
 ФАП 2026 БС/АВ 6 x 6
 ФАП 2832 БС/АВ 8 х 8
 ФАП 3232 БДСТ/АВ 8 х 8
 ФАП 3040 БДСТ/АВ

Модели производимые с 1993 года

Галерея

Примечания 

  

Автомобилестроительные компании Сербии
Производители грузовых автомобилей